Bernardo Storace (~1637 - ~1707), compositeur italien ;
 Francesco Storace (1959 -), homme politique italien ;
 Nancy Storace (1765 - 1817), chanteuse lyrique britannique, soprano ;
 Nicolás Storace Arrosa (1910-2004), ministre de l'Intérieur de l'Uruguay ;
 Stephen Storace (1762 - 1796), compositeur britannique d'opéras.